Großsteingrab Ferslev Marker steht für:

 Großsteingrab Ferslev Marker 1
 Großsteingrab Ferslev Marker 2